61-вите награди Златен глобус () се провеждат на 25 януари 2004 година. Майкъл Дъглас получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 61-ви награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2004 година